Ranking CEV Europejskich Pucharów – ranking sporządzany przez Europejską Konfederację Piłki Siatkowej (CEV) w celu zestawienia europejskich krajowych związków piłki siatkowej, na podstawie wyników osiąganych przez drużyny klubowe każdej z tych federacji podczas rozgrywek europejskich pucharów, w określonym przedziale czasowym. Obejmuje on w sumie 4 odrębne zestawienia, osobne dla:
 żeńskich klubów siatkarskich, uwzględniając występy i osiągnięcia w ramach:
 Ligi Mistrzyń kobiet,
 Pucharu CEV kobiet (do sezonu 2006/2007 Pucharu Top Teams kobiet) i Pucharu Challenge kobiet (do sezonu 2006/2007 "starego" Pucharu CEV kobiet),
 męskich klubów siatkarskich, uwzględniając występy i osiągnięcia w ramach:
 Ligi Mistrzów mężczyzn,
 Pucharu CEV mężczyzn (do sezonu 2006/2007 Pucharu Top Teams mężczyzn) i Pucharu Challenge mężczyzn (do sezonu 2006/2007 "starego" Pucharu CEV mężczyzn).

Idea tworzenia rankingu przez CEV bezpośrednio wynikała z wprowadzonej przez tę organizację - pod koniec 2006 - koncepcji gruntownej reformy wszystkich rozgrywek europejskich pucharów (zarówno kobiet, jak i mężczyzn), począwszy od sezonu 2007/2008.

Pierwszy ranking (osobny dla kobiet i mężczyzn) został oficjalnie ogłoszony 16 maja 2007 - tj. po zakończeniu wszelkich rozgrywek sezonu 2006/2007 na podstawie ustaleń dokonanych w lutym i marcu 2007 przez Departament Rozgrywek CEV. Tworzony jest on na podstawie wyników uzyskanych w poprzednich sezonach (docelowo trzech, począwszy od edycji 2005/2006) przez poszczególne drużyny klubowe uczestniczące we wszystkich trzech europejskich pucharach. Za każde zwycięstwo w pojedynczym meczu, wyjście z grupy, czy awans do kolejnej rundy przyznawane zostają punkty (wraz z ewentualnymi bonusami), które po zsumowaniu tworzą współczynnik danej federacji - im wyższy współczynnik, tym wyższe miejsce w rankingu ona zajmuje. Uplasowanie się na konkretnej pozycji określa natomiast liczbę zespołów, które może wystawić w następnym sezonie w konkretnych europucharach (w tym Lidze Mistrzów) każda federacja.

Od 2018 roku ranking jest oddzielny dla rozgrywek Ligi Mistrzów oraz Pucharu CEV i Pucharu Challenge. 

Ranking ma za zadanie usystematyzować zasady kwalifikacji do europejskich pucharów oraz sprawić, by stały się one czytelne dla wszystkich zainteresowanych i bardziej przewidywalne.

Zasady tworzenia rankingu 
Ranking dla danego sezonu tworzony jest na podstawie wyników uzyskanych w każdym z trzech europejskich pucharów przez wszystkie drużyny klubowe każdego z państw, które w nich uczestniczyły, a obejmuje on okres dwa sezony wstecz, tj. począwszy od edycji 2005/2006. Dlatego dla pierwszego sezonu - w którym został on zastosowany - czyli 2007/2008, pod uwagę brane są wyniki jedynie z tego jednego sezonu (2005/2006). W sezonie następnym, tj. 2008/2009) - z dwóch sezonów (2005/2006 i 2006/2007), a dla sezonu 2009/2010 - z trzech (2005/2006, 2006/2007 i 2007/2008). Dopiero więc zestawienie ogłoszone dla edycji 2009/2010 uwzględniać będzie pełne trzy sezony, co w kolejnych latach stanie się już normą.

Aktualny ranking 
Ranking CEV obowiązujący w sezonie 2021/2022..Kolumny 4, 5, 8 i 9 oznaczają liczbę krajowych zespołów do wystawienia, których uprawnione są narodowe federacje w poszczególnych rozgrywkach europejskich.

Mężczyźni

Kobiety

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

Piłka siatkowa
Rozgrywki pucharowe w piłce siatkowej
Rankingi sportowe